Kaplica św. Józefa w Krakowie (Cmentarz Salwatorski)
 Kaplica św. Józefa w Krakowie (ul. Siostry Faustyny)